Le terme basse-cour (ou basse cour, selon la signification) a plusieurs sens, selon l'époque :
 La basse-cour à l'intérieur d'un château fort.
 Au sens propre et agricole, le terme basse-cour désigne l'élevage de petits animaux (poule, lapin, canard) dans la cour attenante à une habitation à la campagne.
 Au sens figuré, le terme basse-cour désignant la zone basse, donc inférieure, d'un lieu et, par métonymie, les personnes situé en bas (de la hiérarchie par exemple).

Exploitation agricole